Zvecan kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Zvečan (kommunhuvudort),

Nordmakedonien 

 Zvečan (samhälle),